Ernst August von Sachsen-Weimar-Eisenach ist der Name folgender Personen:
* Ernst August I. (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1688–1748), Herzog von Sachsen-Weimar und von Sachsen-Eisenach
 Ernst August II. (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1737–1758), Herzog von Sachsen-Weimar und Sachsen-Eisenach